Zillner ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Zillner (1915–2005), österreichischer Politiker (FPÖ), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Franz Valentin Zillner (1816–1896),  österreichischer Arzt und Historiker
 Karl Zillner (1926–1983), österreichischer Politiker (SPÖ), Zweiter Salzburger Landtagspräsident
 Liliane Zillner (* 1994), österreichische Schauspielerin
 Michaela Zillner (* 1970), österreichische Tischtennisspielerin
 Robert Zillner (* 1985), deutscher Fußballspieler